Соревнования по толканию ядра у мужчин на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне прошли 3 августа 2012 года на Олимпийском стадионе.

Поляк Томаш Маевский выиграл золото в толкании ядра на вторых Олимпийских играх подряд. Чемпион мира 2011 года Давид Шторль проиграл Маевскому всего 3 см.

Рекорды 
Олимпийский рекорд до начала Олимпийских игр.

Медалисты

Квалификация 
Квалификационный стандарт для попадания на Олимпиаду составил: A — 20,50 м, B — 20 м.

Финал

Ссылки 
 Результаты легкоатлетической программы на сайте IAAF 

Толкание ядра на Олимпийских играх
Лёгкая атлетика на летних Олимпийских играх 2012